Synagoga w Krzeszowicach (przy ul Wąskiej 1)
 Synagoga w Krzeszowicach (przy ul Wąskiej 4)